Rising Down – ósmy album studyjny amerykańskiej grupy hip-hopowej The Roots, wydany w czerwcu 2008 roku. Różni się znacznie od poprzednich wydawnictw grupy mroczną atmosferą, podpartą elementami muzyki elekronicznej.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Roots
Albumy Def Jam Recordings
Albumy muzyczne wydane w roku 2008